Немецкий этап FIA WTCC 2008 — восьмой этап сезона-2008. Гоночный день проведён на трассе Motorsport Arena Oschersleben в немецкой земле Саксония-Анхальт 31 августа.

В четвёртый раз WTCC посещает Германию и в четвёртый раз приезжает в Ошерслебен.

Общая информация 
Игры с весовыми гандикапами вновь вывели в лидеры пилотов заводских Chevrolet и BMW. Пилоты SEAT могли поддерживать темп конкурентов, но для их лидеров уик-энд прошёл не лучшим образом: Габриэле Тарквини, квалифицировавшись вторым потерял все шансы на очки ещё в первой гонке, когда дважды был оштрафован. Его партнёр Иван Мюллер заметно уступал в скорости лидерам, но смог набрать в гонках одно очко. Среди прочих пилотов с заводской или полузаводской поддержкой испанской марки лучше других немецкий этап провели Хорди Жене и Том Коронель: испанец квалифицировался седьмым, а в гонках показал пятый и четвёртый результат; нидерландец завершил квалификацию четвёртым, а в заездах был седьмым и вторым.

В стане пилотов BMW быстрее других смотрелся Августо Фарфус: бразилец квалифицировался шестым, а в гонках был быстрее всех на одном круге. В первом заезде он смог конвертировать скорость в победу, а во втором смог прорваться лишь на шестое место. Второй заезд выиграл также пилот баварской марки — Феликс Портейро квалифицировался двенадцатым, в первой гонке прорвался на восьмое место, а во втором заезде смог, стартовав с поула, удержать первую позицию. Лидер BMW Энди Приоль провёл этап не лучшим образом — квалифицировавшись девятым, гернсиец сошёл в первой гонке, но смог прорваться на пятое место во втором заезде, опередив, в том числе, и Фарфуса.

Трио заводских Chevrolet провело очередной неплохой уик-энд. Роберт Хафф выиграл квалификацию, но в гонках оказался чуть менее удачливее соперников и дважды финишировал на подиуме - на второй и третьей позиции. Его партнёры были менее стабильны и записали на свой счёт по одному сходу. Для Николы Ларини сход в первой гонке перечеркнул все шансы на хоть какие-нибудь очки - с тринадцатого ряда на решётке удалось прорваться лишь на одиннадцатую финишную позицию.

Заводская Honda Джеймса Томпсона вновь заметно уступала в скорости лидерам, а во втором заезхде даже не смогла добраться до финиша.

Среди частников лучше других выступил Серхио Эрнандес, выигравший поул и вторую гонку, а также финишировавший на второй позиции в первом заезде. Победа в первой гонке досталась Стефано д'Асте.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:42.372

Примечание: Все времена Танева обнулены после технической проверки.

Гонка 1 

Примечание: Хёйсман пенализирован 30 секундами, Тарквини — 1 минутой.

Стартовое поле гонки 2

Гонка 2

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Германия
Моторные виды спорта
Август 2008 года
2008
События 31 августа
Международные спортивные соревнования в Германии
Спортивные соревнования в Саксонии-Анхальт